Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kerry Melville.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Hilversum